Pitre oder Pitrè ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Pitre (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Didier Pitre (1883–1934), kanadischer Eishockeyspieler
 Giuseppe Pitrè (1841–1916), italienischer Arzt, Schriftsteller, Sammler, Anthropologe und Hochschullehrer
 Jalen Pitre (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler